Якоб Лит Хаугор (; род. 1 мая 1992 года, Копенгаген, Дания) — датский футболист, вратарь клуба «Сток Сити». Ранее представлял юниорские сборные Дании.

Карьера 
Хаугор родился в местности Сундбю в Копенгагене. На молодёжном уровне играл в клубах «Торнбю», «Брондбю» и «Академиск». В 2010 году подписал профессиональный контракт с «Академиском». В первый состав команды Хаугор начал попадать в конце сезона 2010/11. Сыграл в клубе 14 матчей.

Выступления Хаугора в «Академиске» привлекли внимание «Мидтьюлланна» и в декабре 2011 года Хаугор подписал контракт с клубом. Сезон 2011/12 Хаугор провёл в резервном составе. Дебютировал в клубе 27 июля 2012 года в матче против «Хорсенс». В течение сезона 2012/13 сыграл 7 матчей. В сезоне 2013/14 Хаугор снова был резервным вратарём после Йонаса Лёссль и сыграл только один матч. 2014/15 для Хаугора оказался успешным, он сыграл 23 матча и вместе с клубом стал чемпионом Дании.

27 мая 2015 года Хаугор подписал трёхлетний контракт с английским клубом «Сток Сити».

Статистика

Достижения 
 Мидтъюлланн
 Чемпион Дании: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте «Сток Сити»
 Профиль на сайте dbu.dk

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК АБ Гладсаксе
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»